Klubi Futbollistik Drita Gjilan (KF "Drita"; Drita KF Gnjilan, Drita Gnjilan; Drita; Drita Gnjilane) je nogometni klub iz Gnjilana, Gnjilanski okrug, Republika Kosovo.  
U sezoni 2019./20. "Drita" se natječe u "Superligi Kosova".

O klubu 
"Drita" je osnovana 1947. godine kao klub gnjilanskih Albanaca nasuprot multietničke, pretežno srpske "Crvne Zvezde". Komunistuički režim je ugasio klub 1952. godine. Do obnove rada kluba dolazi 1971. pod imenom FK "Polet" (alb. KF "Poleti").
 
U klubu je bila većina članova Albanaca, te se od sredine 1970.-ih naziva nanovo "Drita". Do raspada SFRJ "Drita" je bila u sjeni "Crvene zvezde" (koja je igrala i "2. saveznu ligu"). U početku "Drita" igra u nižim ligama, kao "Međuopćinskoj ligi Gnjilane". Krajem 1980.-ih "Drita" ulazi u "Kosovku nogometnu ligu". 
Od 1991. godine, nakon raspada SFRJ i nastajanja SRJ, na Kosovu je osnovan samostalni nogometni savez i osnovana liga u koju su ušli pretežno albanski klubovi, te je djelovala van službenog nogometnog sustava SR Jugoslavije, te je "Drita" redovito nastupala u ligi.  
1999. godine je završen Rat na Kosovu, te Kosovo dolazi pod administraciju UMNIK-a. Osnovana je nova kosovska liga, koja je nazvana "Superliga Kosova". 2008. je Kosovo proglasilo neovisnost, a sredinom 2010.-ih primitkom Kosovskog saveza u FIFA i UEFA i liga je službeno priznata.  
"Drita" je od 2000. godine do 2019. dva puta bila prvak Kosova, te jednom osvojila kup. U sezoni 2018./19. "Drita" je prvi put nastupala u UEFA eurokupovima - kvalifikacijama za "Ligu prvaka" i "Europsku ligu".  
Glavni rival "Drite" je "Gnjilani", klub osnovan 1995. godine kao sljednik "Crvene zvezde".

Stadion

Uspjesi

nakon 2008. 

 Superliga Kosova 
 prvak: 2017./18., 2019./20.  

 Prva liga Kosova (Liga e Parë) 
 prvak: 2010./11. 

 Kup Kosova 
 finalist: 2016. 

 Superkup Kosova 
 pobjednik: 2018.

od 2000. do 2008. 

 Superliga Kosova 
 prvak: 2002./03. 
 doprvak: 1999./2000. 

 Prva liga Kosova (Liga e Parë) 
 doprvak: 2006./07. 

 Kup Kosova 
 pobjednik: 2000./01.

od 1991. do 1999.  

 Kup Kosova 
 finale: 1996./97.

do 1991.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutrašnje poveznice  
 Gnjilane

Vanjske poveznice 
  dritafc.com - službene stranice 
  globalsportsarchive.com, Drita KF Gjilan 
  worldfootball.net, Drita Gjilan 
  int.soccerway.com, KF Drita 
  transfermarkt.com, FC Drita Gjilan

Izvori 
 
  dritafc.com, HISTORIA FILLON NGA VITI 1947., pristupljeno 17. srpnja 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, KF Drita  
  foot.dk, KF Drita  
  rsssf.com, Kosovo - List of Foundation Dates 
  koha.net, “Intelektualët” lëshohen në fyerje të rënda, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 100  
  

 
Drita